Bużora – pasmo górskie w Karpatach Wschodnich
 Bużora – szczyt górski w tym paśmie